D'Arcy McCrea – tennista e chirurgo irlandese
Javon McCrea – cestista statunitense
Jay Nash McCrea – pistard statunitense
Joel McCrea – attore statunitense
John McCrea – attore britannico
John McCrea – fumettista britannico
William Hunter McCrea – astronomo britannico